Cherif, auch Chérif (), ist ein arabischer und westafrikanischer männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt.

Bekannte Namensträger

Vorname 

 Cherif Merabet (* 1980), algerischer Straßenradrennfahrer
 Chérif Macky Sall (* 1961), senegalesischer Politiker
 Mamam Cherif Touré (* 1978), togoischer Fußballspieler
 Cherif Younousse (* 1995), katarischer Beachvolleyballspieler

Familienname 
 Antoni Nadir Cherif (* 1975 in Tunis), deutscher Architekt und Fachbuchautor
 Chokri Cherif (* 1966), deutscher Ingenieur, Textilwissenschaftler und Hochschullehrer
 Karim Chérif (* 1977), französisch-schweizerischer Schauspieler
 Mohamed Cherif (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Mohamed El Hachemi Chérif (1853–1923), algerischer Sufi-Scheich und Anti-Kolonialist
 Mustapha Cherif (* 1950), algerischer Diplomat, Politiker, Akademiker und Essayist
 Soulegmane Cherif (* 1944), guineischer Fußballspieler
 Walid Cherif (* 1978), tunesischer Boxer

Weiteres 
 Flughafen Moulay Ali Cherif, internationaler Flughafen in Marokko

Siehe auch 
 Scherif, islamischer religiöser Titel

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname